

События 
 21 ноября — Центральная линия лондонского метро продлена в западную часть города с введением в строй станций «Northolt», «South Ruislip», «Ruislip Gardens», «West Ruislip». Все станции, кроме «Northolt», ранее входили в состав железнодорожной ветки (Great Western and Great Central Joint Railway). «Ruislip Gardens» в 1958 станет исключительно станцией метро, тогда как «South Ruislip» и «West Ruislip» продолжат обслуживать одновременно и метро, и железную дорогу.
 На основе модернизированных вагонов типа В-4 (Московский метрополитен) был разработан проект новых вагонов М5. В 1953 они будут переоборудованы в УМ5, и на их базе будут созданы вагоны типа Д.

Примечания